24 де Фебреро има више значења:

 24 де Фебреро (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 24 де Фебреро (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 24 де Фебреро (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику